Фамилија Ангуло има више значења:

 Фамилија Ангуло, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ангуло, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику